Shiver, frissonner en anglais, peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 Shiver, un ancien groupe de San Francisco de la fin des années 1960 et 1970,
 The Shiver, un groupe de rock progressif suisse,

Chanson 

 Shiver, une chanson de Coldplay parue en 2000 sur l'album Parachutes,
 Shiver, une chanson de Natalie Imbruglia parue en 2005 sur l'album Counting Down the Days,
 Shiver, une chanson de Maroon 5 parue en 2002 sur l'album Songs About Jane,
 Shiver, une chanson du groupe de Métal suédois Vildhjarta,
 Shiver, une chanson du groupe Archive,

Cinéma 

 Shiver (Ko Chun), film de Nick Cheung sorti en 2003 ;
 Shiver, film de Isidro Ortiz sorti en 2008.

Autres 

 Aprilia SL 750 Shiver, une moto italienne.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre

en:Shivers